Rehmen steht für:
 Rehmen (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rehmen (Bengerstorf), Wohnplatz von Bengerstorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Rehmen (Oppurg), Ortsteil der Gemeinde Oppurg, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

 Rehmen (Gemeinde Au), Ortschaft der Gemeinde Au (Vorarlberg) im Bregenzerwald, Vorarlberg